Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Candy Reynolds e Paula Smith 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Billie Jean King (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (secondo turno)
 Bettina Bunge /  Mima Jaušovec (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1980